Katharina von Sachsen-Lauenburg ist der Name folgender Personen:

* Katharina von Sachsen-Lauenburg (um 1400–1450), Prinzessin von Sachsen-Lauenburg, durch Heirat Herrin zu Werle[-Güstrow] und Herzogin zu Mecklenburg
 Katharina von Sachsen-Lauenburg (1513–1535), Prinzessin von Sachsen-Lauenburg, durch Heirat Königin von Schweden
 Katharina von Brandenburg (1602–1644), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Lauenburg
 Katharina von Braunschweig-Wolfenbüttel (1488–1563), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Lauenburg